Ниже представлен список серий 1-го сезона сериала «Полтергейст: Наследие». 1-й сезон состоял из 21-й серии. Первая пилотная серия была продолжительностью в 2 серии. В пилотной серии были представлены члены сан-францисского дома «Наследия» — Дерек Рейн, глава дома, Алекс Моро, Ник Бойл, отец Филипп и Джулия Уокер. Также было рассказано о том, что отец Дерека, Уинстон Рейн искал по всему миру гробницы, в которые друиды заключили злых демонов. Ему удалось найти только одну гробницу и демон, вырвавшись из неё, убил Уинстона Рейна.  Дерек поклялся найти все гробницы и это ему удалось.

Каждая серия сезона представляет собой отдельную историю, которая обычно происходит с одним членом сан-францисского дома или с несколькими из них.

Премьера сериала в США состоялась 21 апреля 1996 года на одном из каналов кабельного оператора The Showtime Network. В России премьера состоялась 20 января 1997 года на федеральном канале ОРТ. Канал транслировал не все серии в том порядке, в каком они были сняты и показаны в США.

Сезон 1: 1996 год

Ссылки 
 
Список серий 1-го сезона телесериала «Полтергейст: Наследие»  на сайте TV.com
Список серий телесериала «Полтергейст: Наследие»  на сайте Epguides.com

Полтергейст: Наследие
Полтергейст: Наследие